Села:
 Пищики — Київська область, Білоцерківський район
 Пищики — Чернігівська область, Ріпкинський район